Portræt har flere betydninger:

 Portræt – er en billedlig fremstilling af en person
 Portræt af en morder – amerikansk kriminalroman af Patricia Cornwell
 Portræt – kan også være en biografi
 Portræt (film fra 1915) – russisk film fra 1915 af Vladislav Tsarevitj

Se også 
 Portrætfoto